L'Entente provençale de Manosque est un club amateur de football français, basé à Manosque et fondé en 1920.

Histoire

Faits historiques

Bilan saison par saison

Palmarès 
 Champion de DH Méditerranée : 1999
 Vainqueur de la Coupe de Provence : 1978

Joueurs et personnages du club

Entraîneurs du club 
 1986-1989 :  Alain Bouze
 1989-1995 :  /  André Bodji
 Juil. 1997-nov. 1997 :  Christian Dalger
 1998-2001 :  Thierry Gros
 2002-2004 :  /  André Bodji
 2005-2009 :  Thierry Gros

Joueurs emblématiques 
  André Bodji
  Max Charbit
  Henry Conchy
  Max Conchy

Notes et références 
Bergad Ahmed

Lien externe 
 Site officiel

Manosque
Manosque
Manosque
Club de football fondé en 1920